Чемпіонат Австрії 1953/54 () — 43-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Дев'ятнадцятий титул чемпіона Австрії здобув Рапід.

Турнірна таблиця

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1953/54 на austriasoccer 
 Чемпіонат Австрії 1953/54 на rsssf 

1954
Австрія
Австрія